Jacobus Hermanus Schuurmans Stekhoven peut faire référence à :
 Jacobus Hermanus Schuurmans Stekhoven (1792-1855), un naturaliste.
 Jacobus Hermanus Schuurmans Stekhoven (1892-1958), un nématologiste néerlandais.